Владимир Южаков:
 Южаков, Владимир Иванович — артист оркестра Военной академии бронетанковых войск им. Малиновского.
 Южаков, Владимир Фёдорович (Сабик-Вогулов, 1903 — после 1958) — советский перебежчик и писатель.
 Южаков, Владимир Николаевич (род. 1951) — депутат Государственной Думы Российской Федерации первого и третьего созывов.